Неда Украден () е сръбска турбофолк певица с хърватски произход.

Родена е в градчето Имотски (днес в Сплитско-далматинска жупания), СР Хърватия, Югославия. Отраства в Сараево, СР Босна и Херцеговина. В началото на войната там се мести в Белград, Сърбия.

Музикалната си кариера започва през 1967 г. Има издадени над 20 музикални албума, вкл. 13 диска и 9 дългосвирещи плочи, както и 11 сингъла и албум на живо (2009).

Завършила е правния факултет в Сараево, във философския факултет със специалност Английски език и литература, както и средно музикално училище със специалност „Пеене“.

Дискография

Студийни албуми

Сингли

Компилации

Други песни

Бележки 

Турбофолк певци
Хърватски попфолк певци
Сърби в Хърватия